

События 

 Павел Жидек получает духовный сан и возвращается в Чехию.
 Смена в Неаполитанском королевстве Анжуйской династии Арагонской. Объединение Южной Италии и Сицилии и образование королевства обеих Сицилий.
 Первое летописное упоминание города Сенно.
 Андреа дель Кастаньо пишет фреску в церкви Захарии в Венеции.
 Молдавским княжеством начинает править Стефан II.
 Сражение турок и венгров при Германштадте (Трансильвания).
 Впервые письменно упоминается город Аникщяй.
 Восстание в Хузистане подавлено царевичем династии Кара-Коюнлу.
 Казнён Нгуен Чай, обвинённый в отравлении императора (сына Ле Тхай То).
 1442—1460 — Император Вьетнама Ле Нхон Тон. Взошёл на престол младенцем. Вьетнамские войска вернули Виджайю и взяли в плен короля Чампы.
 Составлен первый хронограф.

Родились 

 28 апреля Эдуард IV, король Англии (1461—1470 и 1471—1483 гг.).

См. также: :Категория:Родившиеся в 1442 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1442 году
 30 сентября — Григорий Пельшемский, основатель Пельшемского монастыря.
 14 ноября — Иоланда Арагонская, «королева четырёх королевств».
 Иоганн Гмунден, австрийский математик и астроном.
 Макризи, египетский историк и географ периода мамлюков.

См. также